Futbol'nyj Klub Kuban', club calcistico russo (1928-2018)
Professional'nyj Futbol'nyj Klub Kuban', club calcistico russo (2018-)